Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1903 года — 11-й чемпионат Европы, который прошёл 31 по 1 февраля 1903 года в Кристиании (ныне — Осло, Норвегия). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 18 конькобежцев из 3 стран. Абсолютный победитель чемпионата Европы не определялся. Россию на чемпионате представляли два финских конькобежца Франц Ватен и Тойво Тилландер.

Результаты чемпионата

Ссылка 

Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1903
Чемпионаты Европы в 1903 году
Чемпионаты Европы в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1903 года
Февраль 1903 года
1903 год в Норвегии
1903 год в конькобежном спорте